El término pensionado puede hacer referencia a:

 Pensionado o pensionista, trabajador jubilado que recibe las prestaciones correspondientes de acuerdo con la legislación de cada país;
 Pensionado o internado, centro de estudios donde se vive durante el transcurso escolar o los estudiantes que ejercen esta opción.